

Geografia 
 Bílina (riu), afluent txec del riu Elba.
 Bílina (República Txeca), població de la Regió d'Ústí nad Labem, a la República Txeca.
 Bilina (Croàcia), indret històric de l'interior de Dalmàcia, a Croàcia.

Altres 
 Bilina, poema èpic tradicional de Rússia i Ucraïna.